Луцій Скрибоній Лібон () — традиційне чоловіче ім'я в плебейському давньоримському роду Скрибоніїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Луцій Скрибоній Лібон (близько 120 до н. е. — після 70 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, римський претор.
 Луцій Скрибоній Лібон (87 до н. е. — після 21 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 34 року до н. е.
 Луцій Скрибоній Лібон (18 до н. е. — після 16 н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 16 року.
 Луцій Скрибоній Лібон — куратор Тибра (син попереднього).